Klemens Murańka również znany jako Klimek Murańka (ur. 31 sierpnia 1994 w Zakopanem) – polski skoczek narciarski, reprezentant klubu Wisła Zakopane, drużynowy brązowy medalista mistrzostw świata seniorów z 2015, indywidualny srebrny medalista mistrzostw świata juniorów z 2013, trzykrotny medalista drużynowy: złoty (2014) i dwukrotnie srebrny (2012, 2013). Złoty medalista drużynowego konkursu Zimowego Olimpijskiego Festiwalu Młodzieży Europy 2011. Zwycięzca Letniego Pucharu Kontynentalnego z 2017 i 2019. Medalista mistrzostw Polski. W styczniu 2021 roku został rekordzistą skoczni w Willingen (153 metry).

Przebieg kariery 

Jego pierwszym trenerem był pierwszy polski medalista zimowych igrzysk olimpijskich Franciszek Gąsienica Groń. Latem 2004 opiekunem Murańki został specjalista ds. szkolenia młodych skoczków Józef Jarząbek z klubu TS Wisła-Zakopane. 31 sierpnia 2004 (w dniu swoich 10. urodzin) Klimek zasłynął skokiem na 135,5 metra na Wielkiej Krokwi w Zakopanem (zaledwie 4,5 metra mniej od oficjalnego rekordu obiektu). 14 października 2007 odniósł swój pierwszy sukces seniorski, zajmując 3. miejsce podczas letnich mistrzostw Polski na skoczni normalnej (na zakopiańskiej Średniej Krokwi). 26 grudnia 2007 podczas zimowych mistrzostw Polski na Wielkiej Krokwi w Zakopanem zajął 2. miejsce (w zawodach nie startował jednak Adam Małysz).

Od sezonu 2007/2008 włącznie jest członkiem polskiej kadry młodzieżowej w skokach narciarskich.

W oficjalnych międzynarodowych zawodach seniorskich zadebiutował 18 marca 2007 podczas konkursu Pucharu Kontynentalnego na Wielkiej Krokwi w Zakopanem, zajmując 52. miejsce i nie kwalifikując się do drugiej serii. Po raz drugi w Pucharze Kontynentalnym wystąpił 5 stycznia 2008 w Kranju, a były to jego pierwsze zawody seniorskie poza Polską. Po pierwszej turze i skoku na odległość 107 m. zajmował 13. miejsce (najwyższe spośród wszystkich Polaków), jednak tuż po nim został zdyskwalifikowany ze względu na zbyt niską wagę w stosunku do długości nart. Następnego dnia Klimek – startując już na krótszych nartach – zajął 7. miejsce, otrzymując łączną notę 254,8 pkt. (po skokach na 107 m i 106,5 m). Były to jego pierwsze punkty (w sumie 36) w zawodach PK. 24 stycznia 2008 – mając 13 lat, 4 miesiące i 24 dni – zadebiutował na zakopiańskiej Wielkiej Krokwi w cyklu Pucharu Świata, stając się tym samym najmłodszym skoczkiem w historii, który został dopuszczony do startu w zawodach najwyższej rangi. W odbywających się tego dnia kwalifikacjach uzyskał jednak zaledwie 88,5 m i zajmując ostatnią pozycję (65. miejsce) nie zakwalifikował się do konkursu głównego. W zawodach FIS Youth w Lahti na skoczni o Punkcie K 70 metrów, zajął drugie miejsce. Za skoki na odległość 69,5 i 70 metrów dostał notę łączną 258,1 pkt, i przegrał o 0,2 pkt z Finem Samim Saapunkim.

W sezonie 2009/2010 wystartował w kwalifikacjach do dwóch konkursów Pucharu Świata w Zakopanem. Zajął odpowiednio 58. i 57. miejsce, przez co nie wystąpił w pierwszej serii zawodów. W tym samym sezonie wygrał dwa konkursy FIS Cup w Szczyrku (pierwszy ex aequo z Grzegorzem Miętusem), dzięki czemu został najmłodszym zwycięzcą tych zawodów. W sezonie 2010/11 został powołany na inaugurujące cykl Pucharu Świata zawody w fińskiej Ruce, a także następujące po nich zmagania w Kuopio i Lillehammer. Ani razu nie zdołał zakwalifikować się do konkursu głównego.

25 lutego 2012 zdobył z drużyną srebrny medal Mistrzostw Świata Juniorów 2012, a wcześniej zajął szóste miejsce w indywidualnej rywalizacji.
3 marca 2012 roku w konkursie drużynowym Pucharu Świata w Lahti zajął 3. miejsce, skacząc w drużynie z Maciejem Kotem, Aleksandrem Zniszczołem i Kamilem Stochem. Dzień później zdobył swoje pierwsze punkty do klasyfikacji PŚ za 21. miejsce. Później punktował jeszcze dwukrotnie i ukończył sezon na 56. miejscu w tabeli.

Latem 2012 u Murańki wykryto problemy ze wzrokiem. Musiał poddać się serii operacji. Z tego powodu na kilka tygodni przerwał treningi i przez większość sezonu letniego nie uczestniczył w zawodach. Dnia 15 grudnia wystąpił w zawodach pucharu świata w Engelbergu i tam zajął 28. lokatę. W Mistrzostwach Świata Juniorów w Narciarstwie Klasycznym 2013 w Libercu zdobył srebrny medal w konkursie indywidualnym. Dwa dni później powtórzył ten wynik w konkursie drużynowym. W 2015 r. został brązowym medalistą MŚ w Falun w drużynie.

29 stycznia 2021 roku Murańka skoczył 153 metry podczas kwalifikacji do pierwszego konkursu w turnieju Willingen Six i tym samym pobił o jeden metr dotychczasowy rekord skoczni Mühlenkopfschanze w Willingen należący do Janne Ahonena i Jurija Tepeša.

Mistrzostwa świata

Indywidualnie

Drużynowo

Starty K. Murańki na mistrzostwach świata – szczegółowo

Mistrzostwa świata w lotach narciarskich

Indywidualnie

Drużynowo

Starty K. Murańki na mistrzostwach świata w lotach – szczegółowo

Mistrzostwa świata juniorów

Indywidualnie

Drużynowo

Starty K.Murańki na mistrzostwach świata juniorów – szczegółowo

Zimowy olimpijski festiwal młodzieży Europy

Indywidualnie

Drużynowo

Starty K. Murańki na zimowym olimpijskim festiwalu młodzieży Europy – szczegółowo

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w konkursach drużynowych Pucharu Świata chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych Pucharu Świata

Miejsca w poszczególnych konkursach drużynowych Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2021/2022

Turniej Czterech Skoczni

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Raw Air

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Willingen Six

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Planica 7

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Puchar Świata w lotach

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych LGP chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych LGP

Miejsca w poszczególnych konkursach drużynowych LGP

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Zwycięstwa w konkursach indywidualnych Pucharu Kontynentalnego chronologicznie

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych Pucharu Kontynentalnego chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Zwycięstwa w konkursach indywidualnych LPK chronologicznie

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych LPK chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

Puchar Beskidów

Miejsca w klasyfikacji generalnej

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Zwycięstwa w konkursach indywidualnych FIS Cupu chronologicznie

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych FIS Cupu chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cupu

Mistrzostwa Polski w skokach narciarskich

Zimowe mistrzostwa Polski seniorów (indywidualnie) 
Stan w trakcie sezonu 2022/2023. Opracowano na podstawie.

Letnie mistrzostwa Polski seniorów (indywidualnie) 
Stan po zakończeniu sezonu letniego 2022. Opracowano na podstawie.

Inne osiągnięcia 
 Zwycięstwo w Pucharze Doskonałego Mleka na K-35 i K-65 (2005)
 Zwycięstwo w klasyfikacji końcowej Lotos Cup (2005)
 Zwycięstwo w mistrzostwach Tatrzańskiego Związku Narciarskiego (2005)
 Zwycięstwo w mistrzostwach świata dzieci (FIS Schüler GP) w Garmisch-Partenkirchen (2005 i 2006)
 Zwycięstwo w Pucharze Doskonałego Mleka na K-65 i K-85 (2006)
 Zwycięstwo w Europa Park FIS Youth Jumping na K-70 (2007)

Życie prywatne 
Jego ojciec, Krzysztof Murańka był w młodości biathlonistą. 28 sierpnia 2014 jego narzeczona Agnieszka urodziła syna Klemensa. 25 kwietnia 2015 roku wziął z nią ślub. 4 stycznia 2021 roku na świat przyszedł drugi syn skoczka Jan.

Uwagi

Przypisy

Linki zewnętrzne

Bibliografia 
 Sylwetka zawodnika na stronie FIS. fis-ski.com. [dostęp 2010-07-23]
 Mistrzostwa Polski. skijumping.pl. [dostęp 2019-06-22]

Polscy skoczkowie narciarscy
Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 2015
Skoczkowie narciarscy Wisły Zakopane
Urodzeni w 1994
Ludzie urodzeni w Zakopanem